Консолідація — зміцнення, об'єднання, інтеграція, згуртування чого-небудь (осіб, груп, організацій, рухів та іншого).
 Консолідація (право)
 Консолідація ґрунту
 Консолідація даних
 Консолідація активів

Джерела 
 Консолідація //

Література 
 Б.Дем'яненко. Консолідація // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.353 ISBN 978-966-611-818-2

Посилання